Slag bij Breitenfeld (1631)
Slag bij Breitenfeld (1642)